

Magazine 

 Straight No Chaser : magazine britannique de musique

Cinéma 

 Thelonious Monk: Straight, No Chaser, documentaire de Charlotte Zwerin retraçant la vie de Thelonious Monk sorti en 1988.

Musique

Groupe 

 Straight No Chaser, groupe américain de musique a cappella.

Chanson 

 Straight, No Chaser, composition de Thelonious Monk sorti en 1951 ;
 Straight, No Chaser, chanson extraite de l'album Razorblade Suitcase de Bush sorti en 1996.

Album 

 Straight, No Chaser, album de Thelonious Monk sorti en 1967 ;
 Straight, No Chaser, album de Joe Henderson sorti en 1968 ;
 Straight, No Chaser, album de Mr Hudson sorti en 2009 ;
 Straight, No Chaser, album de Reks sorti en 2012.

Homonymie de titre